Люсье́н Февр (; 22 июля 1878 — 11 сентября 1956) — французский историк, автор трудов по истории XVI века. Совместно с Марком Блоком основал журнал «Анналы» (1929). Один из основателей одноимённой школы, произведшей переворот в исторической методологии.

Биография 
Родился в Нанси в семье университетского профессора-филолога. В 1902 году окончил Высшую Нормальную школу в Париже. В 1911 году защитил докторскую диссертацию на тему «Филипп II и регион Франш-Конте». В 1911—1919 годах профессор университета Дижона, в 1919—1933 годах профессор Университета Страсбурга, с 1933 года профессор Коллеж де Франс.

В Страсбургском университете познакомился с Марком Блоком, ставшим его близким другом. В 1929 году Марк Блок и Февр основали журнал «Анналы экономической и социальной истории» (с 1946 года — «Анналы. Экономика. Общества. Цивилизации»), вокруг которого сформировалась в дальнейшем «новая историческая наука», школа «Анналов», произведшая переворот в истории знаний. После гибели Марка Блока Февр один стоял у руля журнала «Анналы».

Февр — учёный энциклопедической образованности и широкого круга интересов, автор исследований по истории XVI в.: «Судьба Мартина Лютера» (1928), «Ориген и Деперье, или Загадка „Кимвала мира“» (1942), «Вокруг Гептамерона, любовь священная и любовь мирская» (1944), «Проблема неверия в XVI в.: религия Рабле» (1942). Его деятельность не исчерпывалась исследованием культуры и психологии людей XVI века. Февр много сделал для утверждения новых принципов исторического познания, посвятил своё творчество «боям за историю», за новую историческую науку — науку о человеке, его ментальности, особенностях его мировосприятия, о стереотипах мышления, чувствах. В книге «Бои за историю» он пишет 

Люсьен Февр сыграл важную роль в становлении новой отдельной дисциплины «История книги». В 1950-х годах он занялся исследованием причин и последствий изобретения книгопечатания. Он пригласил молодого библиографа, историка Анри-Жан Мартена для совместной работы и доверил ему редактирование и подготовку издания к печати. После смерти Февра в 1956 году Мартен продолжил работу и в 1958 году выпустил книгу под названием «L’apparition du livre» («Появление книги»). Именно на основе сотрудничества с Февром, Мартен стал последовательно развивать историю книги как дисциплину, учитывая основные принципы школы «Анналов».

Сочинения 
 Philippe II et la Franche-Comté. Étude d’histoire politique, religieuse et sociale, Paris, Honoré Champion, 1911, 808 p.
 Notes et documents sur la Réforme et l’Inquisition en Franche-Comté, Paris, 1911, 336 p.
 Histoire de la Franche-Comté, Paris, Boivin, 1912, 260 p.
 La Terre et l'évolution humaine, Paris, Albin Michel, " L'évolution de l’Humanité ", 1922.
 Un Destin. Martin Luther, Paris, Presses Universitaires de France, 1928.
 Civilisation. Évolution d’un mot et d’un groupe d’idées, Paris, Renaissance du livre, 1930, 56 p.
 Le Rhin. Problèmes d’histoire et d'économie, Paris, Armand Colin, 1935.
 (dir.) : Encyclopédie française, 11 volumes parus de 1935 à 1940.
 Le Problème de l’incroyance au XVIe. La religion de Rabelais, Paris, Albin Michel, Coll. L'évolution de l’humanité, 1942, 548 p.
 Origène et Des Périers ou l'énigme du Cymbalum Mundi, Paris-Genève, Droz, 1942, 144 p.
 Autour de l’Heptaméron. Amour sacré, amour profane, Paris, Gallimard, 1944, 300 p.
 Les Classiques de la liberté : Michelet, Lausanne, Traits, 1946, 162 p.
 Combats pour l’histoire, Paris, Armand Colin, 1953, 456 p.
 Au cœur religieux du XVIe, Paris, SEVPEN, 1957, 359 p.
  L’Apparition du livre, Albin Michel, Paris, 1958 (réimpr. 1971, 1999), 19×12,5 cm, 600 p. (В сотрудничестве с Анри-Жан Мартеном)
 Pour une histoire à part entière, Paris, SEVPEN, 1962, 860 p.

Переводы на русский язык 
 Февр Л. Бои за историю / Пер. с фр. — М.: Наука, 1991. — 629 с. (Памятники исторической мысли) — 13 000 экз. — ISBN 5-02-009042-5 (сборник статей)
 От Шпенглера к Тойнби

Примечания 

Персоналии:Франция
Историки Франции
Школа «Анналов»
Историки ментальностей
Члены Академии моральных и политических наук
Историософы